Vadim Arkhipkin är en rysk bandyspelare som är född i Ryssland. Han är son till bandyspelaren Vjacheslav "Slava" Arkhipkin. Han tillhör en "gyllene generation" i Broberg/Söderhamn Bandy tillsammans med Adam Gilljam och Jonas Engström, som också är födda 1990. 

Under våren 2019 var ett par olika klubbar intresserade av att värva Arkhipkin men han valde till slut att skriva ett nytt 2-årskontrakt med Broberg/Söderhamn Bandy.

Meriter
Mästare ryska superligan 2011/2012 och 2012/2013 med Dynamo Moskva.

Statistik

Referenser

män
födda 1990
Levande personer
Ryska bandyspelare